60-ият източен меридиан или 60° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Европа, Азия, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 120-и западен меридиан.

и060-и източен меридиан